La raza conocida comúnmente como Springer Spaniel hace referencia a dos razas diferentes de perros:

Springer spaniel inglés
Springer spaniel galés